Stenius är ett svenskt efternamn, som är vanligast i Finland. Enligt offentlig statistik för 2014 var 315 personer med namnet Stenius bosatta i Sverige och 524 personer bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Stenius
 Axel Stenius (1857–1928), finländsk militär och musikledare
 Brita Stenius-Aarniala (född 1939), finländsk läkare
 Christina Stenius (född 1941), svensk skådespelare
 Dagny Stenius (1893–1968), svensk skådespelare
 Elias Stenius (1879–1961), svensk landssekreterare, tecknare och målare
 Erik Stenius (1911–1990), finländsk matematiker, filosof och professor
 Eva Stenius (1909–1986), finländsk journalist och översättare
 Geo Stenius (född 1943), finländsk journalist
 Gunnar Stenius (1877–1965), finländsk arkitekt
 Göran Stenius (1909–2000), finländsk diplomat och författare
 Henrik Stenius (född 1945), finländsk historiker
 Jakob Stenius den äldre (1704–1766), finländsk präst och agronom
 Jakob Stenius den yngre (1732–1809), finländsk präst och ingenjör
 Julia Stenius (1853–1940), gift Håkansson, svensk skådespelare och teaterpedagog
 Kersti Edde-Stenius (1921–2019), svensk textilkonstnär
 Marianne Stenius (född 1951), finländsk nationalekonom
 Martinus Stenius (1574–1644), svensk astronom
 Mårten Gabriel Stenius (1844–1906), finländsk trädgårdsmästare och entreprenör
 Olaus Stenius (1597–1660), svensk astronom och universitetsrektor
 Olof Stenius (1907–1968), finländsk arkitekt
 Per Stenius (1922–2014), finländsk målare
 Per Stenius (kemist) (född 1938), finlandssvensk kemist, professor
 Rafael Stenius (1897–1962), finländsk skådespelare och regissör
 Rainer Stenius (1943–2014), finländsk friidrottare och tränare
 Signe Lagerborg-Stenius (1870–1968). finländsk arkitekt
 Torsten Stenius (1918–1964), finländsk organist och tonsättare
 Yrsa Stenius (1945–2018), finlandssvensk författare, journalist och krönikör

Se även 
 Stenius (släkt), finländsk släkt

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland